Ел Капулинар има више значења:

 Ел Капулинар (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капулинар (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику